

Toponyme 

 Prison Sainte-Pélagie, ancienne maison de détention parisienne ;
 Maison de Sainte-Pélagie, maison parisienne de refuge et de détention pour les femmes de mauvaises mœurs ;
 Hospice Sainte-Pélagie, maison montréalaise de refuge les femmes célibataires enceintes.

Voir aussi 
 Sainte Pélagie